Live in Las Vegas — концертный альбом американской R&B-соул певицы Мэйси Грэй, вышедший в 2005 году. Диск был записан в концертном зале House of Blues в Лас-Вегасе (штат Невада) в 2004 году. Релиз на DVD и CD состоялся в 2005 году.

Список композиций

Диск 1 
 «Sex-O-Matic Venus Freak» — 7:18
 «When I See You» — 3:52 — известен как «When I See You Again»
 «Relating to a Psychopath» — 3:49
 «Don’t Come Around» — 2:55
 «Caligula» — 7:42
 «Why Didn't You Call Me» — 3:42
 «Things That Made Me Change» — 6:36
 «Hey Young World Part 2» — 5:05
 «I’ve Committed Murder» — 5:30
 «Do Something» — 3:45

Диск 2 
 «Demons» — 5:51
 «Sexual Revolution» — 5:59
 «Oblivion» — 3:50
 «I Try» — 8:14
 «Sweet Baby» — 5:22
 «She Ain't Right for You» — 4:38
 «I Can’t Wait to Meetchu» — 4:13
 «The Letter» — 6:55